

Ulice
 Ulica Hallera w Katowicach

Aleje
 Aleja Hallera w Gdańsku
 Aleja Hallera we Wrocławiu

Hallera